De Grand Prix-wegrace van Frankrijk 2005 was de vierde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2005. De race werd verreden op 15 mei 2005 op het Circuit Bugatti nabij Le Mans, Frankrijk.

Uitslag

MotoGP

250 cc

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

250 cc

125 cc

2005
Frankrijk
Sportevenement in Le Mans